Clique –  serie televisiva britannica del 2017
 Clique – singolo di artisti vari del 2012
 Clique – cricca in teoria dei grafi

Pagine correlate 
 Clic
 Click
 The Clique